Бенедикт Долль (; род. 24 марта 1990 года, Титизе-Нойштадт, Баден-Вюртемберг) — немецкий биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования и эстафете, чемпион мира 2017 года в спринте, двукратный чемпион Европы (2011 и 2013), четырёхкратный чемпион мира среди юниоров. Победитель Кубка IBU 2011/2012 в общем зачёте.

Личная жизнь 
Родился в семье спортсменов Чарли и Фредерики Долль. Его отец Чарли Долль (09.01.1954) известный немецкий бегун. Прадедушка Франц Кольхепп являлся одним из основателей Ассоциации лыжных видов спорта Германии (Deutscher Skiverband).

Бенедикт обучался в Hochschule Furtwangen по специальности маркетинг и продажи. Увлекается веб-дизайном и кулинарией. Со своим отцом создал проект «Dolls Küche» и написал книгу "Спортивная кулинарная книга для гурманов». Помимо рецептов, в книге описываются маршруты по Шварцвальду для любителей спорта и активного образа жизни.
Женился в 2019 году.

Карьера 
Занимается биатлоном с 1997 года, в национальной сборной Германии выступает с 2010 года. В Кубке мира дебютировал в сезоне 2011/2012. На предолимпийской неделе в Сочи в составе мужской эстафеты стал вторым, а также показал шестое время в индивидуальной гонке. На 8-м этапе Кубка мира 2013/2014 в финском Контиолахти занял девятое место в первом спринте и седьмое — в гонке преследования. На этапе кубка мира в Ханты-Мансийске в 2015 году впервые завоевал личную медаль, став третьим в спринте. На следующий день в гонке преследования занял второе место. В сезоне 2015/2016 на этапе Кубка мира в Канморе был награжден серебряной медалью в масс-старте.

На чемпионате мира 2017 года в австрийском Хохфильцене Бенедикт впервые в карьере завоевал золотую медаль на главном старте сезона в спринте, опередив ближайшего соперника Йоханнеса Бё на 0.7 секунды.Невероятно, просто нет слов. У меня были неплохие результаты в прошлом сезоне, но золото... это просто восхитительно. Я знал, что норвежцы стартовали в конце и особая опасность исходила именно от Йоханнеса, он был очень хорошо готов. Я видел, что он теряет секунды, и здорово, что мне удалось победить его.На зимних Олимпийских играх в Корее немецкий биатлонист сумел завоевать первую для себя бронзовую медаль Игр. В гонке преследования он пропустил вперед себя только великого Мартана Фуркада и шведское дарование Себастьяна Самуэльссона.

На финише рождественской гонки 2018 г. пропустил вперед Уле-Эйнара Бьёрндалена, тем самым подарив возможность норвежскому биатлонисту и его супруге Дарье Домрачевой занять 3 место в гонке преследования. В интервью Бьёрндален сказал:
"Было очень здорово. Мне пришлось нелегко на трассе. Я должен быть доволен тем, что Дарья великолепно стреляла и быстро бежала. Жест Долля был замечательным. Впечатляет, что он поступил так на домашнем стадионе. Большое спасибо!"Для Бьорндалена и Дарьи Домрачевой Рождественская гонка стала последним соревнованием в спортивной карьере.

Сезон 2018/2019 является на данный момент самым успешным в карьере. Бенедикт занял 7 место в общем зачете Кубка мира по биатлону. В свой день рождения 24 марта 2019 г. завоевал бронзовую награду в масс-старте на заключительном этапе в Холменколлене. "Я ушел на последний круг с Ветле и думал, что могу победить его только за счет очень быстрого последнего отрезка. На первом подъеме он был медленнее, и я увидел в этом свой шанс, поэтому резко дернулся вперед", — отметил Долль.

Юниорские достижения

Взрослые достижения

Участие в Олимпийских играх

Чемпионаты мира

Кубок мира 
 2011—2012 — 83-е место (22 очка)
 2012—2013 — 66-е место (52 очка)
 2013—2014 — 50-е место (104 очка)
 2014—2015 — 21-е место (433 очка)
 2015—2016 — 8-е место (602 очка)
 2016—2017 — 11-е место (608 очков)
 2017—2018 — 9-е место (532 очка)
 2018—2019 — 7-е место (705 очков)
 2019—2020 — 8-е место (613 очков)
 2020—2021 — 14-е место (607 очков)
 2021—2022 — 8-е место (557 очков)
 2022—2023 — 4-е место (768 очков)

Статистика выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Сайт Бенедикта Долля 

Биатлонисты Германии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2022 года